Petschatnikov ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Petschatnikov (* 1973), russische bildende Künstlerin, siehe Maria und Natalia Petschatnikov
 Natalia Petschatnikov (* 1973), russische bildende Künstlerin, siehe Maria und Natalia Petschatnikov